Rodolfo Hernández de Castillo, más conocido como Llimoo (Barcelona, 4 de mayo de 1988) es un actor, cómico y guionista conocido por sus trabajos en televisión, radio, cine, teatro y en diferentes proyectos audiovisuales de Internet.

Biografía 
Tras licenciarse en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, Llimoo entra a trabajar de creativo en Alguna pregunta més? (APM?) de Televisió de Catalunya gracias a la popularidad que había alcanzado con algunos videomontajes virales suyos como el Ecce Homo Reloaded.
 
Más tarde se incorpora al espacio radiofónico de humor La Segona Hora de RAC1 en calidad de guionista y locutor de forma diaria durante dos temporadas. 

Mientras, Llimoo compagina su trabajo en la radio con producciones propias en Internet, como el canal de comedia Haciendo la mierda, con más de 9 millones de visitas y en el que han colaborado cómicos consagrados del panorama nacional como Berto Romero, Ignatius Farray, Juanra Bonet,  Miguel Noguera y el dúo Venga Monjas. Su interpretación en los sketches –que escribe junto a sus amigos— llama la atención de productoras y cadenas de televisión. Es entonces cuando Llimoo se convierte en una de las caras principales de Sinvergüenzas, el programa de bromas con cámara oculta de Neox (Antena 3) dirigido por Santi Millán del que se proclama ganador gracias a pruebas como su taller de cocina con amor y su coaching motivacional a unos trabajadores. 

Su siguiente trabajo en televisión será en Crackòvia, producido por Minoría absoluta y emitido en TV3. Allí Llimoo protagoniza la sección propia Llimoo President en la que se hace pasar por candidato a la presidencia del FC Barcelona interactuando con aficionados, gente de la calle y distintas personalidades relacionadas con el mundo del fútbol. En uno de los reportajes, Llimoo llegó a saltar en paracaídas desde más de 4.000 metros. 

Poco después, Llimoo es contratado por la productora El Terrat para formar parte de la plantilla de colaboradores habituales de Late motiv, el late night show presentado por Andreu Buenafuente en #0 de Movistar+. En esta ocasión Llimoo interpreta a un antirreportero que conecta con Buenafuente desde eventos importantes –como los Premios Goya del cine español, los Premios Feroz o el concierto benéfico de The Rolling Stones en La Habana– para entrevistar a distintas celebridades e informar con su particular estilo.<ref>[http://www.formulatv.com/videos/10614/reportero-late-motiv-reportaje-laura-gadea-el-chiringuito-de-jugones/ Así irrumpió el reportero de 'Late motiv' en el reportaje de Laura Gadea en 'El Chiringuito de Jugones''']. portal Formula TV.</ref> Un estilo «original» y «auténtico» según el escritor Jair Domínguez, quien define a Llimoo como «un Andy Kaufman reencarnado que hace lo que quiere. Un artista honesto. De los pocos que quedan».  

En 2016, Llimoo da el salto a la gran pantalla con el papel de Andrés en El pregón, dirigida por Dani de la Orden y escrita por David Serrano de la Peña, Diego San José y Daniel González.

Llimoo es el protagonista de De repente, la vida, webserie creada por él mismo junto a Ignasi Taltavull. También ha coescrito el libro Siri, cómeme los huevos'', de la editorial Bridge.

Filmografía

Televisión y cine

Series y proyectos en Internet

Teatro

Radio

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.
 Llimoo en (IMDb) Internet Movie Database
 Canal de Llimoo en Youtube
 Llimoo en Twitter
 Llimoo en Instagram

Humor de España
Actores de Barcelona
Locutores de radio de España
Presentadores de televisión de España
Humoristas de Cataluña
Nacidos en Barcelona